Серрани́я-де-Рóнда () — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Малага в составе автономного сообщества Андалусия.

Муниципалитеты 

Районы Малаги